Sevlievo (Bulgaars: Севлиево) is een stad en een gemeente in de Bulgaarse oblast Gabrovo. De voetbalclub Vidima-Rakovski Sevlievo komt uit deze stad.

Bevolking 
Op 31 december 2019 telde de gemeente Sevlievo zo’n 31.757 inwoners, waarvan 20.210 inwoners in de stad Sevlievo en 11.547 inwoners in 47 dunbevolkte dorpen op het platteland. In de volkstelling van 1934 woonden er nog 51.867 inwoners in dorpen tegenover 9.004 inwoners in de stad Sevlievo (zie: onderstaand tabel). Ook de regio Sevlievo kampt, net als de meeste regio's in Bulgarije, met een intensieve ontvolking. Vooral de bevolkingsaantallen op het platteland lopen in een rap tempo terug.

Etniciteit 
In 2011 verklaarden 18.157 respondenten in de stad Sevlievo, oftewel 86,4% van de bevolking, etnisch Bulgaars te zijn (80,5% in de gemeente Sevlievo). De grootste minderheid vormden de etnische Turken met respectievelijk 10,3% en 16,1% van de bevolking, gevolgd door de Roma die ongeveer 1,3% en 1,8% respectievelijk van de bevolking uitmaakten.

Religie 
Volgens de volkstelling van 2011 behoort ruim 73% van de bevolking tot de Bulgaars-Orthodoxe Kerk en iets meer dan 12% van de bevolking behoort tot de moslimminderheid van Bulgarije. Zo'n 4% is ongodsdienstig en de rest van de bevolking heeft geen antwoord gegeven.

Gemeente Sevlievo 
De gemeente Sevlievo bestaat uit 46 nederzettingen: 1 stad en 45 dorpen.

Gabrovo (oblast)
Gemeente in Bulgarije
Stad in Bulgarije